Chery Automobile, Chinees automerk
 Chéry, een gemeente in het Franse departement Cher (regio Centre-Val de Loire)